Ел Кумарал има више значења:

 Ел Кумарал (Ариспе), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Кумарал (Сарик), насеље у савезној држави Сонора у Мексику